Vitellius se poate referi la:

 Vitellius, împărat roman din 17 aprilie 69 până în 22 decembrie 69, unul din împărații aparținând Anului celor patru împărați.
 Vitellius, o sculptură, una din primele lucrări ale lui Constantin Brâncuși aflată la Muzeul de Artă din Craiova, România.